Появилово — название населённых пунктов:

Россия 
 Появилово — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Появилово — деревня в Ржевском районе Тверской области.